Даний підрозділ виник на початку 40-х років ХХ століття в карпатському регіоні як один з розвідувальних загонів Української повстанської армії. про нього мало відомо, назва цього формування була дана через походження бійців, 80% якого складали гуцули. дані про бійців і їх командирів не відомі, так як і згадок про їх діяльність під час ІІ світової війни  в просторах інтернету, але серед гуцулів в карпатському регіоні про них пам'ятають до тепер, багато розповідей про них розповідають, задують про них і в піснях. Як відомо УПА не була знищена СРСР і в 2004 році в карпатському краї появилась інформація, що група людей хоче створити на гуцульщині  патріотичний табір з різними вишколами, згодом виявилось що створювався бойовий підрозділ, згодом в 2014 році його офіційно приєднали до силових структур України, засновниками підрозділу стали три наймолодших бійця розвідувального загону "гуцульський корпус" - це були Гуцуляк Михайло, Петращук Василь та Гундяк Степан, вони потрапили в свій загін у віці 14 років в 1944році. Вони заручились підтримкою місцевих жителів і почали з допомогою інструкторів виховувати та тренувати бажаючих, но до даного підрозділу не всі могли потрапити, тому що збереглись традиції прийому за часів II світової війни де кожного кандидата ретельно перевіряли та використовували й випробування часів опришків. Згодом, як виявилось в 2014 році випробування та навчання стали в пригоді, тому майже всі бійці  (90%) увійшли до складу батальйону особливо спеціального призначення, якому дали назву "Гуцульський корпус", і після укомплектації всім необхідним був направлений в зону проведення бойових дій на сході України під час початку українсько-російської війни но дана назва не афішується тому що підрозділ виконує секретні завдання на території ворога. За кілька років участі війни, ворогам стало відмо про цей підрозділ, але так і не змогли зібрати інформації, перша згадка про нього появилась в 2015 році в Покровську (Красноармійськ) донецької області. Наприкінці 2014 року розробили для них офіційний шеврон "гуцульський корпус", а на початку 2015року за ініціативи жителів Гуцульщини розробили неофіційний шеврон для біців де був зображений гуцул з надписом внизу ГУЦУЛ, тому що назва "гуцульський корпус" в їхньому регіоні не прижився і їх просто називали батальйон "гуцул".

Бойовий шлях  в даного підрозділу  почався в донецькій області, ними підсилювали різні бригади, побували у всіх гарячих точках донецької області такі як Піски, Авдіївка, Світлодарська дуга, Мар'янка, Чермалик і тд. Хлопці гарно показали себе в бою, за що не раз були нагородженні відзнаками та нагородною зброєю, на даний момент, всі дані про бійців та підрозділ засекречені, багато ходить слухів про так названу приватну армію і тд, но це все звучить зі сторони ворога

На даний момент деякі бійці беруть участь у міжнародних змагання де показують одні з найкращих результатів серед військових Європи та США.

За весь час участі у війні в підрозділі постраждало 5 бійців, но на даний момент 3 повернулись до виконання обов'язків.

Згадка про батальйон в терористчних організацій в ОРДЛО
http://www.fssb.su/islam-terror/islam-terror-gangs/1106-batalony-ukrainy-kto-voyuet-za-ukrainu.html